Австрийская футбольная Бундеслига 2022/23 () — 111-й сезон австрийской футбольной Бундеслиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Австрии. Сезон начался 22 июля 2022 года и завершится в мае 2023 года.

Чемпионский титул защищает «Ред Булл Зальцбург».

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона австрийскую Бундеслигу покинул клуб «Адмира Ваккер Мёдлинг», выступавший в высшем дивизионе Австрии на протяжении предыдущих 11 лет. Новым участником Бундеслиги стал клуб «Аустрия Лустенау».

Города и стадионы

Турнирная таблица

Чемпионский раунд

Раунд на выбывание

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022/2023
Австрия
Спорт в Австрии в 2022 году
Спорт в Австрии в 2023 году